Palanka ist ein Ortsname in:

Serbien:
 Bačka Palanka
 Banatska Palanka
 Bela Palanka 
 Brza Palanka
 Smederevska Palanka

Ukraine:
 Palanka (Tomaschpil), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Tomaschpil
 Palanka (Uman), Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy, Rajon Uman

Weitere:
 Kriva Palanka, Mazedonien
 Lom-Palanka, Bulgarien
 Palanka (Gračac), Kroatien

Siehe auch:
 Palanca
 Palanga
 Palankai
 Palanke
 Plankenburg